Хеннинг (Henning) — немецкое или скандинавское имя или фамилия.
Известные носители фамилии:

 Хеннинг, Йозефине (род. 1989) — немецкая футболистка.
 Хеннинг, Карл Вильгельм (1784—1867) — немецкий композитор и дирижёр.
 Хеннинг, Адольф (1809—1900) — его сын, немецкий художник.
 Хеннинг, Келли (род. 1978) — австралийская баскетболистка.
 
 Хеннинг, Соня (род. 1969) — американская баскетболистка.
 

Известные носители имени:

 Хеннинг Берг (род. 1969) — норвежский футболист.
 Хеннинг Сольберг (род. 1973) — норвежский автогонщик.
 Том Хеннинг Эвребё (род. 1966) — норвежский футбольный судья.
 Хеннинг фон Тресков (1901—1944) — немецкий генерал, участник антигитлеровского заговора.
 См. также 
 Геннинг